Raghunāthpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Raghunāthpur, Bihar
 Raghunathpur, Västbengalen